Nemocnice Milosrdných bratří může být:
 Nemocnice Milosrdných bratří (Brno) – nemocnice v Brně
 Nemocnice Letovice (dříve Nemocnice Milosrdných bratří Letovice) – nemocnice v Letovicích
 Nemocnice Na Františku – nemocnice v Praze 1, v letech 1620–1950 nemocnice Milosrdných bratří
 Nemocnice Milosrdných bratří (Vizovice) – nemocnice ve Vizovicích